Exton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Exton (ort i Australien), Tasmanien, Meander Valley,

Storbritannien 

 Exton, Rutland, ort i England, 
 Exton, Hampshire, 
 Exton, Somerset, 
 Exton, Devon - en ort i Devon, England

USA 

 Exton, Pennsylvania Pennsylvania, Chester County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar